Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Investigator :
 le , un navire de 22 canons acheté en 1798 et démantelé en 1810 ;
 le , un brick d'exploration lancé en 1811 et démantelé en 1857 ;
 le , un sloop d'exploration lancé en 1823 ;
 le , un navire d'exploration acheté en 1848 et abandonné en Arctique en 1853 ;
 le , un navire d'exploration lancé en 1861 et vendu en 1869 ;
 le , un navire d'exploration lancé en 1881 et vendu en 1906 ;
 le , un navire d'exploration lancé en 1888 ;
 le , un navire d'exploration acheté en 1903, renommé  et vendu en 1919 ;
 le , un navire d'exploration lancé en 1907 et vendu en 1934 ;
 le , un navire d'exploration acheté en 1932 et vendu en 1951 ;

Investigator